Hellberg:
 Lucy Booth-Hellberg
 Sigvald A. Hellberg (1890, København – 1962), en dansk fagforeningsmand og politiker
 Staffan Hellberg